Álamos (Madeira) — em Portugal
 Álamos (Sonora) — município do estado de Sonora, México

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música